

Гранітне — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область

Гранітне — селище міського типу, Житомирська область, Малинський район
 Гранітне — село, Вінницька область, Немирівський район
 Гранітне — село, Донецька область, Волноваський район
 Гранітне — село, Донецька область, Маріупольський район
 Гранітне — село, Рівненська область, Сарненський район
 Гранітне — село, Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район
 Гранітне — селище, Дніпропетровська область, Апостолівський район
 Гранітне — селище, Дніпропетровська область, Криничанський район
 Гранітне — селище, Миколаївська область, Казанківський район